Ранчо Санта Марта има више значења:

 Ранчо Санта Марта (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Санта Марта (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Марта (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Санта Марта, Ранчо лас Овехас (Санта Марија Хадани), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Санта Марта (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Санта Марта (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику